Spinturnicidae  — семейство клещей (Dermanyssoidea) из отряда . Встречаются повсеместно. Эктопаразиты летучих мышей.

Описание 
Мелкие клещи, длина тела от 0,5 до 1,5 мм. Имеют только один или два спинных щитка. Хетотакия слаборазвита (щетинок на теле небольшое количество, заметны только микрохеты). Коксы неподвижные, ноги толстые, с якореобразными коготками и большими присосками. Стигмы расположены на спинной стороне. Паразитируют на летучих мышах, постоянно прикрепляясь к летательным перепонкам. Живородящая группа: самки отрождают нимфу.

Систематика 
Около 60 видов. В Австралии около 9 видов. Для фауны СССР указывался 1 видов

Ancystropus Kolenati, 1857
 Ancystropus aequatorialis Estrada-Pena, Ballesta & Ibanez, 1992
 Ancystropus notopteris Uchikawa, 1990
 Ancystropus zeleborii Kolenati, 1857
Emballonuria Uchikawa, Zhang, OConnor & Klompen, 1994
 Emballonuria orientalis (Turk, 1950)
Eyndhovenia Rudnick, 1960
 Eyndhovenia brachypus Sun, Wang & Wang, 1986
 Eyndhovenia euryalis (G.Canestrini, 1884)
Meristaspis Kolenati, 1857
 Meristaspis lateralis Kolenati, 1857
Mesoperiglischrus Dusbábek, 1968
 Mesoperiglischrus nyctiellinus Dusabek, 1968
Oncoscelus Delfinado & Baker, 1963
 Oncoscelus kanheri (Hiregauder & Bal, 1956)
Parameristaspis R. Advani & T. G. Vazirani, 1981
 Parameristaspis delfinadoi R. Advani & T. G. Vazirani, 1981
Paraperiglischrus Rudnick, 1960
 Paraperiglischrus hipposideros Baker & Delfinado, 1964
 Paraperiglischrus rhinolophinus (C.L.Koch, 1844)
 Paraperiglischrus ruber Estrada-Pena, Ballesta & Ibanez, 1992
 Paraperiglischrus sternalis Petrova & Taskaeva, 1975
Paraspinturnix Rudnick, 1960
 Paraspinturnix globosus Rudnick, 1960
Periglischrodes Baker & Delfinado, 1964
 Periglischrodes gressitti Baker & Delfinado, 1964
Periglischrus Kolenati, 1857
 Periglischrus caligus Kolenati, 1857
 Periglischrus eurysternus Morales-Malacara & Juste, 2002
 Periglischrus leptosternus Morales-Malacara & Lopez-Ortega, 2001
 Periglischrus steresotrichus Morales-Malacara & Juste, 2002
 Periglischrus thomasi (Machado-Allison, 1965)
Spinturnix von Heyden, 1826
 Spinturnix acuminatus (C.L. Koch, 1836)
 Spinturnix bakeri Advani & Vazirani, 1981
 Spinturnix bregetovae Stanyukovich, 1996
 Spinturnix brevisetosus Gu & Wang, 1984
 Spinturnix dasychemi Kolenati, 1856
 Spinturnix delacruzi Estrada-Pena, Ballesta & Ibanez, 1992
 Spinturnix domrowi Deunff & Volleth, 1987
 Spinturnix eptesici Domrow, 1972
 Spinturnix helvetiae Deunff, Keller & Aellen, 1986
 Spinturnix intectus Dusbabek & Bergmans, 1980
 Spinturnix kolenatoides Ye & Ma, 1996
 Spinturnix lanzai Lombardini, 1944
 Spinturnix loricata Domrow, 1972
 Spinturnix maedai Uchikawa & Wada, 1979
 Spinturnix myoti (Kolenati, 1856)
 Spinturnix mystacinus (Kolenati, 1857)
 Spinturnix nobleti Deunff, Volleth, Keller & Aellen, 1990
 Spinturnix novaehollandiae Hirst, 1931
 Spinturnix psi (Kolenati, 1856)
 Spinturnix punctata (Sundevall, 1833)
 Spinturnix rudnicki Advani & Vazirani, 1981
 Spinturnix sinicus Gu & Wang, 1984
 Spinturnix tibetensis Teng, 1981
 Spinturnix traubi Morales-Malacara & Lopez-W, 1998
 Spinturnix tylonycterisi Deunff & Volleth, 1989
 Spinturnix vespertilionis (Linnaeus, 1758)
Tympanospinctus Berlese, 1918
 Tympanospinctus paradoxus Berlese, 1918

Примечания

Литература 
 Lindquist, E. E., Krantz, G. W. & Walter, D. E. 2009. Order Mesostigmata. pp.124-232 in Krantz, G.W. & Walter, D.E. (eds). A Manual of Acarology. Lubbock, Texas : Texas Tech University Press Third edition, 807 pp.
 Baker, E. W.; Delfinado, M. D. 1964: Spinturnicidae of South East Asia and the Pacific region. Pacific insects, 6(4): 571—591.
 Delfinado, M. D.; Baker, E. W. 1963: Mites of the family Spinturnicidae from the Philippines (Acarina). Pacific insects, 5(4): 905—920.
 Domrow, R. 1972. Acari Spinturnicidae from Australia and New Guinea. Acarologia 13: 552—584
 Domrow, R. 1988. Acari Mesostigmata parasitic on Australian vertebrates: an annotated checklist, keys and bibliography. Invertebrate Taxonomy 1: 817—948
 Prasad, V. 1969: Bat mites (Acarina: Spinturnicidae) mainly from south-east Asia and the Pacific region. Acarologia, 11(4): 657—677.
 Rudnick, A. 1960: A revision of the mites of the family Spinturnicidae (Acarina). University of California publications in entomology, 17.

Ссылки 
 Australian Faunal Directory
 Spinturnicidae. eol.org
Dermanyssoidea
Семейства паукообразных
Паразиты млекопитающих